De naam Schaduwbergen kan in de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien verwijzen naar:

Ered Wethrin – het gebergte dat de grens vormde tussen Hithlum en Beleriand
Ephel Dúath -  het gebergte dat de grens vormt tussen Gondor en Mordor